Zarośla wierzbowe – zbiorowiska roślinne złożone przede wszystkim z różnych gatunków wierzb, czasami z domieszką topoli. Występują często na terenach podmokłych i nad brzegami rzek.

Ekosystemy, biomy i formacje roślinne